Název Květnov má více sídel:
 Květnov (Havlíčkův Brod), část města Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod
 Květnov (Blatno), část obce Blatno v okrese Chomutov